() — загальне поняття
 DOS — коротка назва MS-DOS або PC-DOS
 DOS/360 — операційна система для мейнфреймів IBM System/360

Див. також 
 DoS